Marburgo - município do estado de Hesse, Alemanha.
Marburg-Biedenkopf - distrito da Alemanha na região administrativa de Gießen, estado de Hesse.
Vírus de Marburg - agente causador da febre hemorrágica de Marburg.
Marburgo - nome alemão da cidade de Maribor, Eslovênia.

Desambiguação